Asby kan syfta på:

 Asby socken ‒ socken i Östergötland
Asby landskommun ‒ en tidigare kommun i Östergötlands län
 Asby församling ‒ en tidigare församling i Linköpings stift
 Asby kyrka ‒ en kyrkobyggnad i Asby socken i Ydre kommun
 Asby distrikt ‒ ett distrikt i Ydre kommun
 Asby, Ydre kommun ‒ en småort och tidigare tätort i Ydre kommun
 Asby, Copeland ‒ en ort i Copeland, Cumbria, England
 Asby, Eden – en civil parish i Eden, Cumbria, England
 Great Asby
 Little Asby